Internationale luchthaven van Oakland, aangeduid met de luchthavencode OAK
Verenigde Vliegtuigbouwcorporatie of OAK, een Russische vliegtuigbouwer